

Sigle 
 Rede Internacional de Televisão – rete televisiva brasiliana
 Rede Integrada de Transporte – Trasporti a Curitiba
 Rochester Institute of Technology – università di Henrietta, nello stato di New York (Stati Uniti d'America)

Codici 
 RIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rio Tigre (Panama)
 rit – codice ISO 639-3 della lingua ritarungo